Зародище — деревня в Себежском районе Псковской области России.

Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Расположена в 8 км к юго-востоку от центра городского поселения, посёлка Идрица, западнее озера Зародище.

История 
Возникла в ходе польской колонизации XV—XVII веков.

С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Идрицкой волости.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 68 жителей.

Инфраструктура 
 Достопримечательности
 Церковь Николая Чудотворца. Построена в 1598 году как костёл. В конце XIX в. был переосвящён в православную церковь. При перестройке костёла в церковь существенных изменений нарушающих архитектурную основу здания удалось избежать. За всё время существования церковь не разу не закрывалась, но подвергалась поруганиям. Под бывшим костёлом сохранились обширные подвалы — склепы с захоронениями.

Транспорт 
Остановка общественного транспорта «Зародище».

Примечания 

Населённые пункты Себежского района